du comté de Charlevoix dans le Michigan.
  du comté de Watonwan dans le Minnesota.
 St. James Township, du comté de Mississippi au Missouri.
 St. James Township, du comté de Phelps au Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships